Трифуновић (патроним са значењем "син Трифуна") је српско презиме. Оно се може односити на:

 Александар Трифуновић (кошаркаш) (1967), бивши српски кошаркаш
 Александар Трифуновић (новинар) (1971), српски новинар
 Богдан Трифуновић (1933—2007), правник, дипломата и друштвено-политички радник СР Србије
 Бранислав Трифуновић (1978), српски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Владимир Трифуновић (1938—2017), генерал-мајор Југословенске народне армије
 Дарко Трифуновић (1971), доктор наука безбедности, одбране и заштите
 Душан Трифуновић (1880—1942), дивизијски генерал и министар војске и морнарице Краљевине Југославије
 Душко Трифуновић (1933—2006), српски књижевник, песник и телевизијски аутор
 Ђорђе Трифуновић (1934), српски књижевник
 Иван Трифуновић (1950), муфтија србијански и заменик реис-ул-улеме Исламске заједнице Србије
 Илија Трифуновић Бирчанин (1887—1943), српски четник
 Лаврентије Трифуновић (1935), епископ шабачки
 Лазар Трифуновић (1929—1983), српски историчар уметности
 Милош Трифуновић (политичар) (1871—1957), политичар
 Милош Трифуновић (фудбалер) (1984), српски фудбалер
 Мирослав Трифуновић (1894—1945), бригадни генерал у војсци Краљевине Југославије
 Митар Трифуновић Учо (1880—1941), југословенски комунист
 Петар Трифуновић (1910—1980), југословенски и српски шахиста и доктор права
 Радмила Трифуновић (1919—1943), учесница Народноослободилачке борбе
 Ранко Трифуновић (1878—1939), српски политичар
 Сергеј Трифуновић (1972), српски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Станко Трифуновић (1964), српски археолог
 Тања Ступар Трифуновић (1977), српска књижевница
 Томислав Трифуновић (1947), српски позоришни, телевизијски и филмски глумац
 Слободан Трифуновић (1956), југословенски ватерполиста

Референце 

Српска презимена